SG-3 – najgłębszy odwiert badawczy na świecie
 SG-3 – polski szybowiec wyczynowy z okresu międzywojennego